Carolin steht für

 einen weiblichen Vornamen, siehe Caroline (Vorname)
 eine Münze, siehe Karolin (Münze)

Carolin ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Eduard Carolin (1849–1897), deutscher Kürschnermeister, MdHB 
 Heinz Carolin (1911–1995), deutscher Fußballspieler
 Roger Charles Carolin (* 1929), australischer Botaniker

Siehe auch: 
 Weiße Wolke Carolin
 Carolina
 Karolin